Андрощук Іван Кузьмович — український та російський, письменник, поет і публіцист
 Андрощук Іван Степанович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу